Император То́ба (, тоба-тэнно;  — ) — 74-й Император Японии, синтоистское божество. Правил с 9 августа 1107 по 20 февраля 1123. Имя, данное при рождении, — Мунэхито (宗仁).

Жизнеописание 
Тоба взошёл на хризантемовый трон в 1107 году, сменив своего отца, императора Хорикава, однако действительной властью над страной обладал отрёкшийся император Сиракава — дед Тоба. Вскоре Тоба женят на императрице Сёси, которая рожает ему сына Акихито. Сиракава лелеял правнука, и двор полнился слухами, что именно он является отцом Акихито. Ситуация обострилась, когда в 1123 г. Сиракава вынудил Тоба отречься от престола в пользу Акихито, который принял имя Сутоку. После смерти Сиракава в 1129 году власть в свои руки взял Тоба, и это очень не нравилось действующему императору. Эта вражда между Тоба и Сутоку впоследствии выльется в вооружённый конфликт.

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Кадзё (1106—1108)
 Тэннин (1108—1110)
 Тэнъэй (1110—1113)
 Эйкю (1113—1118)
 Гэнъэй (1118—1120)
 Хоан (1120—1124)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список Императоров Японии

 25
Деятели буддизма в Японии